Il était temps peut faire référence à : 
 Il était temps, chanson écrite et composée par Corneille, interprétée par Virginie Pouchain, représentant la France au Concours Eurovision 2006 ;
 Il était temps, film britannique de Richard Curtis sorti en 2013.